Salvatorkloster heißen Klöster zu Ehren des Salvator Mundi (, Heiland), einem Ehrentitel des Jesus Christus.

Liste

Deutschland 
 Salvatorkloster Aachen
 Franziskanerkloster St. Salvator Regensburg
ehemalig:
 St. Salvator,  in Passau, Bayern
 Kloster St. Salvator Griesbach,  im Rottal, Bayern

Frankreich 
 Priorat Saint-Sauveur, Melun
ehemalig:
 Abtei Charroux, Benediktinerabtei in Charroux, Region Nouvelle-Aquitaine
 Abtei Saint-Sauveur, Benediktinerabtei in Redon, Region Bretagne

Italien 
 Kloster San Salvatore di Monte Amiata, Toskana,
 Kloster San Salvatore di Monte Acuto, Umbrien
 Kloster San Salvatore a Settimo, Toskana
 Kloster San Salvatore, Lucca, Toskana,
 Kloster San Salvatore in Curte-Regia, Kamaldulenserkloster in Curte-Regia

Österreich 
 Kloster St. Salvator Griesbach
 Salvatorkloster Hamberg

Spanien 
 Kloster San Salvador de Leyre, Navarra
 Santuari de Sant Salvador, Mallorca

Siehe auch 
 Salvatorkirche

Salvator